

Террівілл — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Террівілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк